Marsh Lake ist der Name folgender Gewässer:

in Kanada:
 Marsh Lake (Yukon)

in den Vereinigten Staaten:
 Marsh Lake (Carver County, Minnesota)
 Marsh Lake (Hennepin) in Minnesota
 Marsh Lake (Laketown Township) in Minnesota